Officer's Quarters bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Officer's Quarters (Arizona), ID-Nr. 78003366
 Officer's Quarters (Oklahoma), ID-Nr. 85002826